Sulzenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Sulzenbach (Gemeinde Adnet), Rotte der Gemeinde Adnet im Bezirk Hallein, Salzburg

Gewässer:
 Sulzenbach (Albersdorfer Mühlbach), rechter Zufluss des Albersdorfer Mühlbachs (zur Baunach) in Bramberg, Gemeinde Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern 
 Sulzenbach (Biberbach), linker Zufluss des Biberbachs (zum Main) am Neuensee bei Neuensee, Gemeinde Michelau in Oberfranken, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Sulzenbach (Inn), linker Zufluss des Inns durch die Kranebitter Klamm in Kranebitten, Stadt Innsbruck, Tirol
 Sulzenbach (Talbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des danach zunächst Wertenbach genannten Talbachs (zur Eyach bei Engstlatt, zum Neckar) bis etwas vor Engstlatt, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sulzbach
 Sulzenbacher